De vises sten kan henvise til flere ting:

 De vises sten – et stof med fantastiske, til tider magiske egenskaber, som stammer fra alkymisternes arbejde.
 Harry Potter og De Vises Sten – en populær børne- og ungdomsbog af J.K. Rowling.
 De Vises Sten som den optræder i bøgerne.
 Harry Potter og De Vises Sten (film) – en film baseret på bogen af samme navn.
 De Vises Sten (eventyr) - et eventyr af H.C. Andersen fra 1859

Se også 
 Fullmetal Alchemist – en manga-tegnefilm, der handler om de vises sten.